Lista delle città del New Hampshire, Stati Uniti d'America, comprendente tutti i comuni dello Stato (city e town) e i centri minori censiti anche se privi di un'amministrazione comunale (purchase, grant e location).
 
I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2000 e ad una stima del 01-07-2007.

Collegamenti esterni
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
New Hampshire